Mardin, törökországi tartomány
 Mardin, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Mardin, az azonos nevű török tartomány székhelye